Тикимил има више значења:

 Тикимил (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тикимил (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику